Оперативна пам'ять — комп'ютерна пам'ять для зберігання та читання інформації у процесі її обробки
 Офіс Президента або Офіс Президента України —  представницький орган Президента України, створений 20 червня 2019 року на заміну Адміністрації Президента України.
 Опорний пункт —  у військовій справі ділянка місцевості, частина оборонної позиції (району оборони), найбільш насичена вогневими засобами.

Акроніми